Берёзовая Ре́чка (устар. Берёзоречка, Березо-Реченский) () — деревня Калтайского сельского поселения Томского района Томской области России.

Население — 6 чел. (на 1 января 2015).

Расположена на берегу реки Берёзовой, в 50 км от Томска.

Основана в 1888 году.

Население 

По данным переписи 1926 года деревня имела 45 дворов (хозяйств), в которых проживали 251 человек, в том числе 107 мужчин, 144 женщины.

Транспорт 
Рейсовое сообщение с городом отсутствует.

Примечания 

Населённые пункты Томского района